Журавное — название населённых пунктов на Украине:

 Журавное — село в Литинском районе Винницкой области.
 Журавное — село в Ахтырском районе Сумской области.